Сделано в Париже:

 Сделано в Париже — фильм 1966 года (США)
 Сделано в Париже — музыкальный альбом «Центра» 1988 года